

Patronyme 

 Dave Bartholomew (1918-2019), trompettiste, chanteur, chef d'orchestre, compositeur américain ;
 Freddie Bartholomew (1924-1992), acteur anglo-américain ;
 James R. Bartholomew (né en 1941), historien américain ;
 Ken Bartholomew (1920-2012), bobeur américain ;
 Lucy Bartholomew (1996-), athlète australienne ;
 Marshall Bartholomew (1885-1978), chef de chœur américain ;
 Rondell Bartholomew (1990-), athlète grenadin ;
 Wayne Bartholomew (1954-), surfeur australien ;
 William Bartholomew (1793-1867), polymathe britannique.

Toponyme 
 Bartholomew, comté de l'État de l'Indiana.